Les élections régionales de 1999 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1999) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1999
Tyrol
Politique en mars 1999